Steubenplatz nach Friedrich Wilhelm von Steuben heißen:
 Steubenplatz (Berlin)
 Steubenplatz (Darmstadt)
 Steubenplatz (München)
 Steubenplatz (Potsdam)